Список самых высоких зданий Венгрии — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Венгрии с высотой от 50 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

Здания

Сооружения

Предложенные здания

См. также 
 Список самых высоких зданий Будапешта
 Список самых высоких зданий Европы

Ссылки 
 Венгрия на портале Emporis
 Венгрия на портале skyscraperpage.com
 Венгрия на портале skyscrapercenter.com

Примечания 
 
Венгрии
Венгрия
Здания